Hwang kan som auktorsförkortning betyda:

 Sunny H. Hwang
 Chi-Ling Hwang
 Jeong Mi Hwang
 Shu Mei Hwang

Robotskapade auktorsförkortningar